Борис Димитров Динев е български джаз музикант.

Биография 
Роден е на 19 август 1955 година в семейството на композитора Димитър Динев и произхожда от костурското българско село Куманичево. Завършва Софийското музикално училище, след което Българската държавна консерватория със специалност ударни инструменти при професор Добри Палиев.

В 1976 година Борис Динев е сред основателите на перкусионния ансамбъл „Полиритмия“, с който концертира на много музикални фестивали в България, Европа, Куба, Тунис и Япония. „Полиритмия“ печели трета награда и наградата на публиката на Международния перкусионен конкурс в Люксембург в 1989 година.

Борис Динев свири с всички български симфонични оркестри, както и с много от известните джаз музиканти – Любомир Денев, Людмил Георгиев, Симеон Щерев, Веселин Николов, Милчо Левиев, Антони Дончев. В дуо с Теодосий Спасов прави турнета в чужбина. Като студиен музикант взима участие в редица записи за Българското радио, Българската телевизия, Балкантон, филмови и театрални продукции.

От 1981 година до 1991 година Борис Динев преподава в Естрадния отдел на Българската държавна консерватория.

В 1991 година Динев се мести да живее и работи в Люксембург, където преподавата в Северната музикална консерватория и в музикалното училище в Ещернах. Свири с Оркестър Филхармоник дю Люксембур, Люксембур Пексусион, камерния оркестър Ле Музисиен, както и с други европейски джазови музиканти и формации.

Родословие

Бележки 

Български композитори
Български творци от Македония
По произход от Куманичево
Възпитаници на Националната музикална академия
Преподаватели в Националната музикална академия
Люксембургци
Български музиколози
Български джаз музиканти
Български перкусионисти
Родени в София